De moderne vijfkamp voor mannen tijdens de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen vond plaats op zaterdag 11 augustus.

Uitslag 

 OR = Olympisch record
 DNS = Niet gestart
 DNF = Niet gefinisht

Bronvermelding 
  Uitslag

Mannen